Куга́льское сельское поселение — муниципальное образование в составе Яранского район Кировской области России.

Административный центр — село Кугалки.

История 
Кугальское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Яранского района
Сельские поселения Кировской области